Джеймс Сайкс Гэмбл (; 2 июля 1847 — 16 октября 1925) — британский ботаник.

Биография  
Джеймс Сайкс Гэмбл родился в Лондоне 2 июля 1847 года.

Гэмбл получил образование в Королевском военно-морском училище; затем он поступил в Magdalen College в Оксфорде, где получил степень магистра. Позже Гэмбл учился в École nationale des eaux et forêts в Нанси. В 1871 году Джеймс Сайкс вступил в Индийский департамент лесного хозяйства и сделал блестящую карьеру, получив должности хранителя лесов и директора Имперской лесной школы. Гэмбл занял ряд университетских должностей, получил множество наград и опубликовал ряд книг по флоре Индии. В 1899 году Джеймс Сайкс Гэмбл был избран членом Лондонского королевского общества. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.   

Джеймс Сайкс Гэмбл умер в графстве Хэмпшир 16 октября 1925 года.

Научная деятельность 
Джеймс Сайкс Гэмбл специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Flora of the Presidency of Madras, 1921, Londres.
 A Manual of Indian Timbers: An Account of the Growth, Distribution & Uses of the Trees & Shrubs of India & Ceylon with Description of Their Wood-Structure. 1902. Bishen Sigh Mahendra Pal Sigh, India. Reimpreso: Dehradun, International, 2002, xxvi, 868 pp. ISBN 81-7089-283-X.
 Forest Flora of the School Circle, N.-W.P., etc. With a preface by J. S. Gamble. 1901. 
 The Bambusae of British India. 1896. Annals of the Royal Botanic Garden Calcutta. 133 pp.
 Materials for a Flora of the Malayan Peninsula. 1889.
 List of the trees, shrubs and large climbers found in the Darjeeling District, Bengal. 1878.

Примечания

Литература 
 Robert Zander, Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.
 Hill, AW. 1926. Obituary Notice of James Sykes Gamble... 1847—1925.

Ссылки 
 The Royal Society: Fellow details
 Sumgenius.com: Gamble Family Tree
 The Library of Congress Authorities: James Sykes Gamble
 Virtual International Authority File: James Sykes Gamble

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Члены Лондонского королевского общества